У́лица Варва́ры Степа́новой — улица на юге Москвы в Даниловском районе Южного административного округа от набережной Марка Шагала до улицы Архитектора Леонидова.

Происхождение названия 
 
Улица получила название в марте 2016 года в честь русской советской художницы-авангардистки, дизайнера, представительницы конструктивизма Варвары Степановой (1894—1958). Одновременно 14 улиц в районе бывшей промышленной зоны завода имени Лихачева («ЗИЛ») названы именами известных художников и архитекторов XX века в связи с тем, что на этой территории планируется создать музей «Эрмитаж-Москва», где выставят коллекции современного искусства, а также откроют кукольный и драматический театры. Параллельная улица получила имя мужа и соратника Варвары Степановой Александра Родченко (1891—1956).

Описание 
Улица начинается от набережной Марка Шагала, проходит на восток, слева к ней примыкает улица Архитектора Голосова, пересекает улицы Архитектора Щусева, Архитектора Мельникова и бульвар Братьев Весниных; заканчивается на улице Архитектора Леонидова.

См. также 
 Улица Родченко

Примечания

Ссылки 
 В Москве появятся набережная Марка Шагала и улица Кандинского. // Вечерняя Москва, 1 марта 2016 года
 Правительство Москвы. Постановление. 1 марта 2016 г. N 60-ПП.

Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 2016 году